Miroslav Marcinko (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque devenu entraîneur. Il évoluait en position de défenseur. Il est le père de Tomáš Marcinko.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || HC Košice || 1.liga
|| 37 || 3 || 9 || 12 || 18 || || || || ||  
|-
| 1984-1985 || Dukla Trenčín || 1.liga
|| 36 || 2 || 0 || 2 || 26 || || || || ||  
|-
| 1986-1987 || HC Košice || 1.liga
|| 29 || 1 || 5 || 6 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 1987-1988 || HC Košice || 1.liga
|| 33 || 2 || 2 || 4 || - || || || || ||  
|-
| 1988-1989 || HC Košice || 1.liga
|| 23 || 1 || 0 || 1 || 12 || 7 || 1 || 0 || 1 ||  
|-
| 1989-1990 || HC Košice || 1.liga
|| 50 || 7 || 7 || 14 || - || || || || ||
|-
| 1990-1991 || HC Košice || 1.liga
|| 52 || 9 || 18 || 27 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 1991-1992 || HC Košice || 1.liga
|| 38 || 6 || 4 || 10 || - || 8 || 1 || 1 || 2 || - 
|-
| 1992-1993 || HC Košice || 1.liga
|| 41 || 4 || 13 || 17 || - || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Ilves || SM-liiga
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || HC Košice || Extraliga
|| 39 || 2 || 5 || 7 || - || || || || ||
|-
| 1994-1995 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 28 || 3 || 9 || 12 || 22 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 27 || 1 || 9 || 10 || 16 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1996-1997 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga
|| 47 || 5 || 12 || 17 || 46 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga
|| 37 || 3 || 14 || 17 || 24 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga
|| 47 || 8 || 12 || 20 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 1999-2000 || EV Aicall Zeltweg || Nationalliga
|| 26 || 6 || 10 || 16 || 10 || || || || ||  
|-
| 2000-2001 || TEV Miesbach || Regionalliga
|| 14 || 0 || 5 || 5 || 6 || || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1964
Naissance à Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Košice
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du EV Zeltweg
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves